Usinger Bahn beziehungsweise Homburg-Usinger Bahn steht für:
 
 den Abschnitt Bad Homburg–Friedrichsdorf (Taunus) der Bahnstrecke Frankfurt–Friedrichsdorf
 den Abschnitt Friedrichsdorf (Taunus)–Usingen der Bahnstrecke Friedrichsdorf–Albshausen